Loca – singolo di Arsenie Todiraș e Natalia Gordienko del 2006
 Loca – singolo di Shakira del 2010
 Loca – singolo di Dana International del 2013
 Loca – singolo di Khea del 2017
 Loca – singolo di Álvaro Soler del 2019
 Loca – singolo di AKA 7even del 2021
 Loca – EP di Tomomi Itano del 2019